Baldassare "Baldo" di Gregorio (Offenbach am Main, 1984. január 22. –) német-olasz labdarúgó, az olasz NFC Orlandina hátvédje.

Jegyzetek

További információk 
 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
Olasz labdarúgók
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az 1. FC Schweinfurt 05 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az Eintracht Trier labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Offenbach am Main-iak
Élő személyek